Michael Gleich ist der Name folgender Personen:

* Michael Gleich (Autor) (* 1960), deutscher Autor und Journalist
 Michael Gleich (Journalist) (* 1960), deutscher Journalist und Wissenschaftspublizist